

Утемка — річка в Удмуртії, ліва притока Лози
 Утемка — річка в Удмуртії, права притока Чепци

Див. також 
 Унтемка